Am Speyerer Dom wurde erstmals 1410 eine Stelle des Dompredigers gestiftet.

Als Domprediger waren in Speyer tätig:

Einzelnachweise 

Speyerer Dom, Domprediger
Domprediger
!
Speyer